Sperry ist der Familienname folgender Personen:

 Armstrong Sperry (1897–1976), US-amerikanischer Schriftsteller
 Brett W. Sperry, US-amerikanischer Computerspielentwickler
 Charles S. Sperry (1847–1911), US-amerikanischer Marineoffizier
 Dan Sperry (* 1985), US-amerikanischer Zauberkünstler und Illusionist
 Eddie Sperry (1963–2006), US-amerikanischer Musiker
 Elmer Ambrose Sperry (1860–1930), US-amerikanischer Erfinder und Geschäftsmann
 Francis Louis Sperry (1861–1906), US-amerikanischer Chemiker
 John Sperry (1924–2012), kanadischer anglikanischer Bischof
 Lawrence Sperry (1892–1923), US-amerikanischer Pilot und Luftfahrtpionier
 Lewis Sperry (1848–1922), US-amerikanischer Politiker
 Nehemiah D. Sperry (1827–1911), US-amerikanischer Politiker
 Pauline Sperry (1885–1967), US-amerikanische Mathematikerin 
 Roger Sperry (1913–1994), US-amerikanischer Neurobiologe und Nobelpreisträger

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Sperry (Iowa)
 Sperry (Kalifornien)
 Sperry (Missouri)
 Sperry (Oklahoma)
 Sperry (Washington)
 Sperry Chalets (Montana)
 Sperry Springs (New Jersey)

Sonstiges:
 Sperry Corporation, ein US-amerikanisches Unternehmen für Elektronik, Computer, Landmaschinen und Hydraulik
 Sperry Engineering Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 die Bezeichnung der UNIVAC-Großrechenanlagen ab 1982, siehe Universal Automatic Calculator

Siehe auch
 Speri